Sagartia är ett släkte av koralldjur. Sagartia ingår i familjen Sagartiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Sagartia